Flavell ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Flavell (1898–1993), britischer Soldat
 Jack Flavell (1929–2004), englischer Cricketspieler
 John H. Flavell (* 1926), US-amerikanischer Psychologe
 Renee Flavell (* 1982), neuseeländische Badmintonspielerin

 Te Ururoa Flavell (* 1955), neuseeländischer Lehrer und Politiker der Māori Party
 Ted Flavell († 2014), britischer Luftwaffenoffizier
 Troy Flavell (* 1976), neuseeländischer Rugbyspieler

Siehe auch: Jackie Flavelle